Глинная () — село,
Глинский сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123082001. Население по переписи 2001 года составляло 603 человека .

Является административным центром Глинского сельского совета, в который, кроме того, входит село 
Золочевка.

Географическое положение 
Село Глинная находится на правом берегу реки Стрыпа,
выше по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Хоростец,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Золочевка,
на противоположном берегу — село Малая Плавуча.

История 
 1502 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа
 Дом культуры
 Фельдшерско-акушерский пункт

Примечания